HMS Cadiz — название двух кораблей британского Королевского флота

 Первым название Cadiz получил брандер, закупленный в 1688 году. Сожжён во время сражения при Барфлёре.
 HMS Cadiz (D79) — эскадренный миноносец. Спущен на воду в 1944 году. В 1957 году передан ВМС Пакистана, где получил имя Kaibar.